Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр, кроме Игр 1904 и 1928. Первоначально соревнования проходили среди мужчин, а с летних олимпийских игр 1968 в Мехико женщины могли участвовать во всех дисциплинах наравне с мужчинами. На летних Олимпийских играх 1984 в Лос-Анджелесе часть дисциплин была разделена между мужчинами и женщинами, а полностью стрельба стала раздельным видом спорта только с летних Олимпийских игр 1996 в Атланте. В этом виде спорта разыгрываются 15 комплектов наград.

Соревнования

Мужчины

Женщины

Смешанные

Олимпийские рекорды 
Список действующих олимпийских рекордов по состоянию на 25 марта 2019 года.

Мужчины

Женщины

Смешанные

Медальный зачёт (после 2016 года)

Страны

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по стрельбе

Примечания

Ссылки 
 Стрельба на сайте Международного олимпийского комитета

Стрелковый спорт на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх